Sebastián Mathías Ándres Alcalde Segura (n. Los Andes, Chile, 15 de diciembre de 1987) es un exfutbolista chileno. Su club de retiro fue San Luis de Quillota en 2013.

Clubes

Nacidos en Los Andes (Chile)
Futbolistas de Chile
Futbolistas de San Luis de Quillota en los años 2010